Szagarowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Szagarowo – wieś w zachodniej Rosji, w sielsowiecie wołokonskim rejonu bolszesołdatskiego w obwodzie kurskim
 Szagarowo – wieś w Rosji, w sielsowiecie dubowickim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Szagarowo – wieś w Rosji, w sielsowiecie niżniemordokskim rejonu głuszkowskiego w obwodzie kurskim
 Szagarowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego